Кремаре́ст () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  особа (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 95 км на захід від Лілля, 85 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 285 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 794,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Кремарест на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кремарест на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале